Weißware kann stehen für:

 eine ehemals weit verbreitete Bezeichnung für Unterwäsche
 sogenannte Weiße Ware, eine bestimmte Klasse von Elektrogeräten, siehe Haushaltsgerät
 im Handel angebotenes, unbemaltes Porzellan